Varias personalidades comparten el nombre de Paul Elliott: 

 Paul Elliott (1950-), tenor británico;
 Paul Elliott (1964-), futbolista británico.